Седер Олам () — название еврейских исторических хроник:

 «Великий Седер Олам»
 «Малый Седер Олам»